Den Namen Thoreau tragen

 Personen
 Henry David Thoreau (1817–1862), amerikanischer Schriftsteller und Philosoph
 Jacques Thoreau (1886–1973), belgischer Mineraloge
 Thoreau MacDonald (1901–1989), kanadischer Illustrator, Designer und Maler

 Geographische und astronomische Objekte
 Thoreau (New Mexico), Siedlung in den USA
 (44597) Thoreau, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Thoreau (Merkurkrater)